Kull är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 506 personer. Kull var ett vanligt soldatnamn.

Personer med efternamnet Kull
 Anton Kull, läkare
 Gustaf Kull, konstnär
 Magnus Kull, skolman
 Erik M. Snellman, född Kull, redaktör

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn